Il doppio del torneo di tennis Southern Capital Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Teodor-Dacian Craciun e Florin Mergea che hanno battuto in finale Aleksej Kedrjuk e Aleksandr Kudrjavcev 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Aleksej Kedrjuk /  Aleksandr Kudrjavcev (finale)
 Murad Inoyatov /  Jun Woong-sun (primo turno)

 Teodor-Dacian Craciun /  Florin Mergea (Campioni)
 Daniel Brands /  Alexander Satschko (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Southern Capital Cup 2007